Ford Prefect kan syfta på:

 Ford Prefect (bil) – en serie personbilar, tillverkade av biltillverkaren Fords brittiska dotterbolag mellan 1938 och 1961
 Ford Prefect (litterär figur) – en litterär figur i Douglas Adams romaner om Liftarens guide till galaxen